Opiter Verginius ist der Name folgender Personen:

Opiter Verginius Tricostus († um 486 v. Chr.), römischer Politiker, Konsul 502 v. Chr.
Opiter Verginius Tricostus Esquilinus, römischer Politiker, Suffektkonsul 478 v. Chr.